MXV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Moron (Mongolia)
 MXV – codice valutario ISO 4217 dell'Unidad de Inversion messicano, codice per i fondi usato in Messico